Красный Яр — поселок Ковылкинского района Республики Мордовия в составе Кочелаевского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 5 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Ковылкино.

История
Возник в начале 1920-х годов. В 1931 году учтен как поселок Кочелаевского сельсовета из 47 дворов.

Население 
Постоянное население составляло 16 человек (русские 94%) в 2002 году, 2 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Ковылкинского района